Чельва (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 190,6 км². Население 1734 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 0 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Cuentantón
 Chelvaweb

Муниципалитеты Валенсии
Населённые пункты Валенсии